Хирам:

 Хирам — мужское имя, происходящее от ивр. חירם — «благородный».
 Хирам I Великий — царь тирский и библский (969 год до н. э. — 936 год до н. э.).
 Хирам Абифф — персонаж, который представлен в ходе действий в ритуалах масонства.